Dorset kan syfta på:

Dorset (fårras) – en fårras
Dorsetkulturen – en ickeinuitisk folkgrupp från Grönland

Personer
Ray Dorset (1946–), en brittisk sångare, kompositör, sångtextförfattare och musiker

Geografi

Australien 

 Dorset (region i Australien), Tasmanien,

Kanada 

 Cape Dorset – ett samhälle beläget på Dorsetön nära Baffinöns sydspets i Qikiqtaaluk

Storbritannien 

 Dorset, grevskap i England
 Dorset (distrikt), enhetskommun i grevskapet Dorset, England

USA 

 Dorset, Vermont, Vermont, Bennington County, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar